Breaking the Code – opera teatrale del 1986 di Hugh Whitemore
Breaking the Code – film TV del 1996 diretto da Herbert Wise, basato sull'omonima opera teatrale
Decifra il codice (Breaking the Code) – episodio della seconda stagione della serie televisiva Pretty Little Liars